Mengibar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mengibar (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Mengíbar, kommun, Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar